Knutsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Knutsgöl (Furuby socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Knutsgöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn